Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten und der RSSSF gelisteten Spiele der sambischen Fußballnationalmannschaft der Männer, sowie Spiele gegen Nicht-FIFA-Mitglieder bei offiziellen Turnieren nach der letzten Aktualisierung der RSSSF-Statistik. Bis 1964 war Sambia als Nordrhodesien Teil des britischen Empires und bestritt zwischen 1946 und 1959 eine Reihe von Spielen, überwiegend gegen Südrhodesien, dem späteren Rhodesien bzw. heutigem Simbabwe, die von der FIFA nicht berücksichtigt werden.

Legende 
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 AM = Afrikameisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 WM = Weltmeisterschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der sambischen Fußballnationalmannschaft bzw. negative Bilanz
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der sambischen Fußballnationalmannschaft bzw. positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden bzw. ausgeglichene Bilanz

Liste der Länderspiele

1964 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner

Spielorte

Anlässe

Länderspielbilanzen

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der sambischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 Ergebnisse in der FIFA-Datenbank (Zeitraum manuell einstellen)
 Zambia - List of International Matches

Sambia
!Landerspiele